Ха́всты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена в восточной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21,5 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Кулеши, Мицкевичи, Ягодново.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 16 человек.

К западу от Хавстов располагается территория биологического заказника «Мицкевичский».

Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Ягодново — Хавсты.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района